Дворянинец — русская фамилия. Известные носители:
 Дворянинец, Александр Аввакумов. — новгородский посадник 1352 (1354)  и в 1360 (1359) годах
 Дворянинец, Остафий (Евстафий) — новгородский тысяцкий в  1326-1327 и в 1331-1335 годах, посадник в 1340-1341 и в 1344 годах